Милеэ — греческий топоним. Может означать:

  — село в сообществе  в общине Еорьос-Карайскакис в Эпире.
 Милеэ (Кардица) — село в сообществе  в общине Музакион в Фессалии.
  — село в сообществе  на Лесбосе.
  — село в общине Нотио-Пилио в Фессалии.
  — село в общине Истиея-Эдипсос на Эвбее.
  — село в общине Архея-Олимбия на Пелопоннесе.
 Милеэ (Янина) — село в сообществе  в общине Мецовон в Эпире.